Карл Шиман () — российский киевский архитектор, построивший множество зданий в конце XIX и начале XX века. Уроженец Митавы. Придерживался стилевых форм неоренессанса и необарокко. Известен по строительству доходному дом Сироткина — самый высокий дом в Киеве.

Биография 
Сведений о докиевском период жизни архитектора практически нет. Родился в городе Митава.

Сведения о пребывания архитектора в Киеве начинаются с начала 1890-х годов. Работал помощником архитектора Киевского учебного округа. Также он осуществлял надзор за строительством.

Уникальность архитектора заключалась в том, что он по какой-то причине не смог получить диплом техника, поэтому в основном был вынужден «кооперироваться» с кем-то из архитекторов, получать ответственные подписки и таким образом, возводить дома.

Судьба зодчего после 1917 года неизвестна.

Проекты 
 
 Жилой дом К.-Л. Нитцкого на ул. Верхний Вал № 4 (1893 год).
 Хирургическая больница И. Зайцева, ул. Кирилловская № 61 (1897 год).
 Доходный дом Г. Зивала на пересечении улиц Костантиновская № 23/15 и Ярославская (1897 год, строил С. Рыкачов).
 Жилой дом / 4 этажа купца Д. Мезенцева на пересечении улиц Верхний Вал № 48/28 и Волошская (1899 год, строил А. Гилевич).
 Доходный дом — ул. Тарасовская № 65 (1899 год).
 Жилой дом П. Шелапутова / 5 этажей ул. Тургеневская № 65 (1899 год).
 Доходный дом — Хрещатицкий переулок № 7/1 (1899 год).
 Доходный дом Павла Григоровича-Барского на пересечении улиц Владимирская № 39/42 и Прорезная (1899—1902) гг. строил А. Гилевич).
 Доходный дом с кафе «Маркиз» на ул. Прорезная № 24/39 (1900 год) — самый высокий дом в городе Киеве на время постройки (высота — 42,5 м.). На первом этаже было кафе «Маркиз», затем ресторан «Чайка» и ресторан «Лейпциг».
 Жилой дом ул. Мало-Подвальная № 1/7 (1900 год строил А. Гилевич).
 Доходный дом А. Фролова на Андреевском спуске № 2-в (1909—1910 гг.).
 Жилой дом — ул. Мало-Подвальная № 10 (1910 год, соавтор А. Гилевич).
 Жилой дом — ул. Львовская № 66 (1910 год строил А. Гилевич).
 Доходный дом А. Фролова на Андреевском спуске № 2-6 (1913—1915 гг.).

Примечания

Ссылки 
 Киев уходит в небо
 Путеводитель по Верхнему городу, раздел 4, часть 1
 Экскурсия по Киеву № 2
 Шиман Карл Фрідріхович.

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Киева